Uno skateboarding trick, o più semplicemente trick, è una specifica manovra eseguita da uno skater con il suo skate. La maggior parte dei trick è basata su degli ollie, manovre inventate nel 1970 da Alan Ollie Gelfand in Florida, USA. Un trick può includere numerose varianti quali jump, flip, grab, slide, grind e stall, le quali, possono a loro volta, essere combinate con rotazioni di 180° e relativi multipli e sottomultipli.

I trick che richiedono delle rampe o degli half-pipe vengono considerati di transizione o verticali, mentre gli altri, compresi i cosiddetti rail, vengono chiamati "stradali", senza che ciò implichi una minore importanza o difficoltà. La difficoltà e la buona riuscita di un trick sono i parametri per la sua valutazione nelle competizioni.

I principali trick

Flip 
Il fliptrick è un trick nel quale lo skateboard si stacca dai piedi dello skater e ruota , in gergo 'flippa'. Esistono molti fliptrick: i più comuni sono:
 Pop Shove-it: Il Pop Shove-it è il fliptrick più semplice in assoluto, e può essere eseguito anche senza il pop. Consiste nel far ruotare in avanti e orizzontalmente di 180° lo skateboard. Per eseguirlo bisogna imprimere la rotazione sul fondo dello skateboard, in gergo, tail, strisciando il piede posteriore all'indietro, e alzando il piede anteriore. Per chiudere il trick è sufficiente agganciare lo skateboard in aria, utilizzando il piede anteriore.
 Frontside Pop Shove-it: è un Pop Shove-it nel quale lo skateboard ruota orizzontalmente di 180 gradi all'indietro. L'esecuzione è identica a quella del Pop Shove-it, ad eccezione della rotazione che va impressa sul fondo dello skateboard, strisciando il piede, questa volta in avanti.
 Kickflip: lo skateboard deve ruotare sul suo asse, per fare ciò bisogna dare il pop con il piede posteriore, premendo sulla parte finale dello skateboard, mentre col piede anteriore bisogna imprimere la rotazione con un calcio esterno, sotto lo skateboard, usando la punta del piede.
 Heelflip: Apparentemente simile al kickflip, ha una tecnica esecutiva diversa; la rotazione dello skateboard avviene nel senso opposto, quindi per effettuarlo è necessario dare un calcio in avanti con il tallone.<ref>Questo flip prende appunto il nome da heel' che vuol dire tallone.</ref>
 Varial Kickflip: è un fliptrick composto dal Pop Shove-it unito al Kickflip.
 Varial Heelflip: è un fliptrick composto dal FrontSide Pop Shove-it unito al Heelflip.
 360 Flip (a.k.a. Tre Flip): è composto da un 360 Pop Shove-it unito al Kickflip.
 360 Heelflip (a.k.a. Laser flip): è composto da un FrontSide 360 shove-it unito all'Heelflip.
 Hardflip: è un fliptrick composto dal FrontSide Pop Shove-it unito al Kickflip.
 Inward Heelflip: è un fliptrick composto dal Pop Shove-it unito al Heelflip.
 360 Hardflip: è un fliptrick composto da un 360 FrontSide Pop Shove-it unito al Kickflip.
 360 Inward Heelflip (a.k.a Emerald Flip): è composto da un 360 Pop Shove-it unito al Heelflip
 Impossible : lo skateboard gira di 360° intorno al piede posteriore
 Front foot impossible: lo skateboard gira di 360° intorno al piede anteriore
 Bigspin: è un fliptrick, composto da un 360 pop shove-it più una rotazione dello skater di 180° nello stesso verso della rotazione dello skateboard
 Frontside bigspin: è un fliptrick, composto da un 360 frontside shove-it e una rotazione di 180 dello skater nello stesso verso dello shove-it. Forward flip (a.k.a. dolphin flip, anti-hardflip): è un trick molto tecnico, composto da una rotazione dello skateboard in avanti e da un kickflip. Forward heelflip (a.k.a anti-varial heelflip): identico al forward flip, solo che il kickflip viene sostituito da un heelflip. Pressure flips: sono flip tricks che nascono per pressione dello stesso piede che poppa e che prendono movimento proprio all'istante del pop.

 Grab 
Il grab è un air durante il quale lo skateboard viene tenuto (in gergo grabbato) con la mano. Viene eseguito in posizioni diverse del corpo a seconda del trick che si vuole effettuare e con diversa oppure nessuna rotazione.

Furono inventati per lo più dallo skater professionista Tony Alva e utilizzati soprattutto nei primi anni di esistenza di questo sport.

 Grind 
È un trick effettuato facendo scivolare i trucks dello skateboard su una superficie abbastanza dritta; spesso si utilizzano gli angoli delle panchine o i passamano delle scale. Solitamente per facilitarli si applica della cera o della paraffina sulla superficie della struttura su cui eseguire il trick.

 Boneless 
È uno dei diversi modi di saltare. Consiste nell'appoggiare il piede posteriore o anteriore a terra, e, contemporaneamente afferrare lo skateboard con una mano. Successivamente, con l'aiuto di uno dei piedi a terra, saltare, e portare, per eseguire l'atterraggio, il piede sullo skateboard. La mano con cui si prende lo skateboard deve trovarsi nel mezzo dello skateboard e non sul nose o sul tail. In omaggio a questa tecnica, i DJ Steve Aoki, Chris Lake e Tujamo hanno inciso un brano dal titolo omonimo.

 Caveman 
Manovra usata per abbellire le entrate, per eseguirla è necessario tenere lo skateboard in mano e saltarci sopra. Fu inventato da Tony Hawk, inventore di altri sei trick. Un altro trick simile è il gongo, nel quale il lancio dello skateboard è di due giri in più e deve passare da un braccio all'altro.

 Casper  
Inventato da Rodney Mullen, consiste nel far atterrare lo skateboard al contrario, mettere un piede sotto facendola girare verso l'alto, per farla poi tornare nella sua corretta posizione, tornandoci sopra.

 Handplant 
Eseguito su una rampa che termina in verticale, consiste nel prendere lo skate con una mano mentre con l'altra ci si appoggia sulla parte superiore della rampa, utilizzandola come perno e ruotando di 180º mentre si è a testa in giù, per poi riatterrarvi. È uno tra i primi trick inventati, e viene attribuito a Jay Adams, colui che ha dato le basi dello skateboarding moderno.

 Loop 
È un giro della morte completo, che richiede esercizio e adeguate protezioni.

 Stall 
È un trick di equilibrio, solitamente viene eseguito su un half-pipe, o un quarter-pipe, per far stare in posizione statica lo skateboard sullo spigolo della rampa. La posizione dello skateboard e dello skater, così come la durata dello stesso, sono determinanti della difficoltà della manovra.

 Manual 
È un trick molto semplice ma rischioso a causa della possibilità di cadute all'indietro o in avanti. Per eseguirlo è necessario premere sul fondo e al centro dello skateboard con il piede posteriore; così facendo la tavola rimarrà in equilibrio sulle ruote posteriori, senza toccare il terreno né con il fondo dello skateboard, né con le ruote avanti.

Il trick si può eseguire anche premendo con il piede anteriore sulla punta dello skateboard, in modo da far alzare la tavola sulle ruote anteriori; in questo caso sarà denominato nose manual.

 Ollie 

Un ollie è un salto eseguito con lo skateboard. È una manovra che consente di saltare mantenendo lo skateboard attaccato ai piedi, senza afferrarlo con le mani e senza che sia legato ad essi, come invece avviene con lo snowboard. È la base per numerosissimi trick, per questo è il primo ed il più importante da imparare. Durante la sua esecuzione, lo skater preme con il piede posteriore la parte posteriore della tavola, in modo da farlo sbattere a terra e da far alzare la parte anteriore, esegue un salto, e, allo stesso tempo striscia in avanti il piede anteriore sul grip, portandolo approssimativamente dal centro dello skateboard ad un punto prossimo alla punta, in maniera da farlo salire insieme a lui facendogli assumere in aria la posizione orizzontale.

 Nollie 
È un trick simile all'ollie, consistente anch'esso in un salto. L'unica differenza si trova nel punto in cui bisogna tirare il pop: a differenza dell'ollie il nollie viene eseguito con il piede davanti, sulla punta dello skateboard, mentre il piede dietro aiuta lo skater ad assumere la posizione verticale in aria. Con il nollie si eseguono tutti i trick che normalmente vengono eseguiti con l'ollie e la posizione dei piedi dipende dall'essere goofy, regular, o in switch.

 Slide 
Lo slide è un trick abbastanza simile al grind, con la differenza che viene fatta scorrere sulla superficie direttamente lo skateboard, nella parte centrale compresa fra i due trucks, nella parte del nose e nella parte del tail. Si può praticare sullo spigolo di un muretto o su un rail, ma viene anche utilizzato come fonte di attrito per correggere traiettorie in velocità o fermarsi; in questo caso viene definito powerslide.

Carvare significa descrivere curve in progressione tirate e precise, sfruttando la forza centrifuga come nel vert. Tra gli slide più comuni ci sono:

 Il board slide, eseguito facendo uno slide con lo skateboard.
 Il tail slide, effettuato facendo uno slide con la parte finale dello skateboard, detta tail.
 Il nose slide, uno slide con la parte anteriore della tavola, detta nose.
 Il dark slide, uno slide eseguito dalla parte opposta dei trucks, ovvero nel poggiapiedi.

 Convenzioni sui nomi 
Come tutte le attività ricreative, lo skateboarding possiede un suo vero e proprio slang. La maggior parte dei nomi dei trick standard sono stati assegnati dai loro inventori e variano da quelli descrittivi, come il kickflip, a quelli giocosi come lo ho-ho plant e a quelli intenzionalmente provocatori; i primissimi trick prendevano spesso il nome del loro inventore. Le origini dei nomi di alcuni trick sono oscure, perché l'inventore non gli assegnò un nome, o perché gliene diede uno intenzionalmente casuale o dal significato oscuro, in quanto basato su uno scherzo tra amici, il cui significato non è mai stato condiviso. Alcuni trick hanno più di un nome, probabilmente perché fu frutto dell'inventiva indipendente di diverse persone più o meno nello stesso periodo o perché il nome originale venne dimenticato.

I trick più recenti sono stati inventati combinando trick già esistenti, piuttosto che creare qualcosa di completamente nuovo. Per esempio, quando Danny Way fu il primo a fare un kickflip to indy, lo chiamò semplicemente kickflip indy piuttosto che dargli un nome completamente nuovo. La maggior parte delle combinazioni di trick segue questo tipo di denominazione, ma a volte trick molto complicati con un nome troppo lungo e complicato ricevono un nuovo e unico nome. Per esempio, Andy MacDonald inventò un trick che avrebbe dovuto chiamarsi nollie heelflip varial body varial slob air, ma lo chiamò semplicemente salad shooter.

Similmente, quando un nuovo trick viene inventato cambiando un elemento di un trick esistente, piuttosto che aggiungere un nuovo nome, gli skater mettono semplicemente due nomi insieme. Per esempio, Tony Hawk rivoluzionò il fakie grabbing mute, ma non chiamò la nuova manovra usando i termini fakie o mute: lo denominò semplicemente 720. Più tardi, quando provò qualcosa di nuovo "grabbando" con l'altra mano e battezzò questa nuova manovra indy 720, perché il trick combinava gli elementi dellindy e del 720, cambiando il significato originale del 720. Questa è una fonte di confusione presso gli skater, perché diventa spesso difficile ricordare quale variazione di un trick è stata fatta prima e come sia stata eseguita esattamente. In definitiva, l'ampio dizionario di parole da imparare finisce per rappresentare una sorta di iniziazione dello skater alla cultura unica dello skateboarding.

Note

Altri progetti 

Sport individuali